Klettermaxe – film del 1927 diretto da Willy Reiber
Klettermaxe – film del 1952 diretto da Kurt Hoffmann
Klettermaxe – film tv del 1993 diretto da Thomas Wegman